Shredder, termine in lingua inglese che significa "trituratore", può riferirsi a:
Shredder – personaggio dei fumetti, antagonista delle Tartarughe Ninja;
Shredder – motore scacchistico tedesco sviluppato da Stefan Meyer-Kahlen e commercializzato da ChessBase;
Shredder – nell'heavy metal indica un chitarrista dotato di notevole tecnica e velocità
Distruggi documenti (paper shredder) – macchina per ufficio